O nome Washington Luís pode referir-se a:

 Washington Luís Pereira de Sousa, presidente do Brasil.
 Rodovia Washington Luís (BR-040), no Brasil.
 Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Paulo.
 Avenida Washington Luís, em São Paulo, SP, Brasil.

Desambiguação